Road trip ou Road Trip (avec un « T » en capitale) est une expression anglaise, formée des mots « road » (route) et « trip » (voyage), qui peut désigner :

 Road trip, un voyage effectué sur des routes, quel que soit le nombre d'arrêts, généralement sur de longues distances, le plus souvent en automobile.
 Road Trip, ou La Virée au Canada, un film américain de Todd Phillips, sorti en 2000 au cinéma.
 Road Trip, titre original de l'épisode 11 de la série Le Roi de Las Vegas, intitulé Excursion nocturne en français.

Voir aussi 
 Road Trip Adventure un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 en 2003 en Europe (en 2002 aux États-Unis et au Japon).